Myslovitz – polski zespół pochodzący z Mysłowic
 Myslovitz – pierwszy singel zespołu Myslovitz
 Myslovitz – debiutancki album studyjny zespołu Myslovitz